Quarles van Ufford ist der Familienname folgender Personen:
 Hortense Anne Louise Elisabeth Byvanck-Quarles van Ufford (1907–2002), niederländische Klassische Archäologin
 Jacob Karel Willem Quarles van Ufford (1818–1902), niederländischer Jurist und Kolonialbeamter
 Johan Willem Quarles van Ufford (1882–1951), niederländischer Jurist und Beamter
 Karel Frederik Quarles van Ufford (1880–1942), Präsident der Fédération Equestre Internationale
 Philip Quarles van Ufford (* 1939), niederländischer Entwicklungssoziologe

Siehe auch:
 Quarles
 Ufford